Марке́лов — русская фамилия, образованная от имени Маркел.

Известные носители 
 Маркелов, Александр Иванович (1921—2004) — советский металлург.
 Маркелов, Александр Николаевич — артист оперетты, народный артист России (1998).
 Маркелов, Артём Валерьевич (род. 1994) — российский автогонщик.
 Маркелов, Валентин Иванович (1914—1983) — генерал-майор юстиции.
 Маркелов, Василий Филиппович (впоследствии Маргелов; 1908—1990) — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза; основатель ВДВ СССР и политической династии Маркеловых.
 
 
 Маркелов, Глеб Валентинович (род. 1948) — российский литературовед, археограф, художник-реставратор.
 Маркелов, Григорий Иванович (1880—1962) — советский невропатолог.
 Маркелов, Денис Вячеславович (род. 1982) — российский гребец.
 Маркелов, Дмитрий Михайлович (1864—1924) — действительный статский советник, прокурор.
 Маркелов, Евгений Васильевич (1940—1967) — советский пловец.
 Маркелов, Евгений Владимирович (1962—2010) — российский педагог-новатор.
 Маркелов, Егор Вадимович (род. 1988) — украинский киберспортсмен.
 
 
 Маркелов, Леонид Игоревич (род. 1963) — глава Республики Марий Эл (2001—2017).
 
 
 Маркелов, Олег Евгеньевич (род. 1974) — российский художник-постановщик.
 Маркелов, Станислав Юрьевич (1974—2009) — российский адвокат и правозащитник, жертва громкого убийства.
 Маркелов, Степан Ефимович (1891—1968) — первый командующий Красной Азовской военной флотилией.
 Маркелов, Юрий Николаевич (1950—2019) — советский и российский композитор.